Титул
 Титул — назва, заголовок книжки. Перша сторінка книжки, на якій надруковано заголовок, ім'я автора, назва видавництва, місце видання тощо.
 Титул (застаріле) — атестат, диплом про закінчення освіти в якому-небудь навчальному закладі.

Див. також 
 Авантитул
 Фронтиспис
 Колонтитул
 Титульний аркуш (від  — напис, заголовок) — заголовний лист видання, основний титульний елемент книги.
 Титульний лист
 Титул перемоги
 Шмуцтитул